Петрівська сільська громада — назва окремих адміністративно-територіальних одиниць в Україні.

 Петрівська сільська громада — територіальна громада, Київська область, Вишгородський район
 Петрівська сільська громада — колишня територіальна громада, Полтавська область, Чутівський район